Navnet Eisenberg kan henvise til flere personer:
 Georg Friedrich greve af Waldeck-Eisenberg (1620, Arolsen – 1692, Arolsen)
 Jesse Eisenberg (* 1983) er en amerikansk skuespiller
 Hallie Kate Eisenberg (* 1992) er en amerikansk skuespillerinde

 byer
 Eisenberg (Pfalz) - by og kommune i Landkreis Donnersberg, Rheinland-Pfalz, Tyskland